Totems steht für:

 Totems (Fernsehserie), französische Fernsehserie (ab 2021)
 Totems, Installation von Agustín Ibarrola (2002), siehe Halde Haniel #Kultivierung und Nutzung